Митрополи́т Никола́й (в миру Микула́ш Коцва́р; ; 19 декабря 1927, Ганиговце, район Сабинов, Прешовский край, Чехословакия — 30 января 2006, Прешов, Словакия) — предстоятель Православной церкви Чешских земель и Словакии с титулом «Архиепископ Прешовский, митрополит Чешских земель и Словакии».

Биография 
Родился 19 декабря 1927 года в общине Ганиговце близ Сабинова в Восточной Словакии. Учился в Русской гимназии, затем в православной семинарии в Праге.

В 1950 году принял сан священника и был назначен настоятелем православного прихода в селе Микулашеве Бардеевского района.

В 1954 году поступил в Московскую духовную академию которую закончил в 1959 году со степенью кандидата богословия, после чего служил на разных приходах Прешовской епархии.

1 ноября 1962 года назначен духовником Православного богословского факультета в Прешове. С 1 ноября 1964 года — секретарь Прешовской епархии.

26 февраля 1965 года избран епархиальным собранием на Прешовскую кафедру. Тогда же в часовне Прешовского богословского факультета был пострижен митрополитом Дорофеем в монашество с именем Николай, а на следующий день возведён в сан архимандрита.

28 февраля состоялась его епископская хиротония, которую совершил митрополит Дорофей (Филип), архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Киприан (Зёрнов) и епископ Михаловский Мефодий (Милли).

В 1966 году участвовал во Всеправославном совещании по вопросам диалога со старокатоликами и англиканами в Белграде.

Участвовал в официальных визитах представителей Чехословацкой Православной Церкви в Константинополь, Россию, Польшу, Грецию, Болгарию, Грузию, США.

С 1973 по 1976 год трудился в качестве профессора Прешовского православного богословского факультета, где преподавал систематическое богословие.

В 1976 году участвовал в собеседованиях с Англиканской Церковью в Москве, а в 1983 году — в собеседованиях с представителями протестантских Церквей в Одессе. Был также участником собеседований с Римско-Католической Церковью в Бари.

В 1987 году решением Священного Синода Чехословацкой Православной Церкви возведен в сан архиепископа.

В начале 1990-х годов в Словакии при содействии новых властей происходил массовый переход приходов в униатство, в результате чего православная Прешовская епархия лишилась более 90 % используемых храмов, приходских зданий и здания епархиального управления.

После разделения Чехословацкой республики на два государства в 1992 году возглавил Митрополичий совет Словакии с титулом «архиепископ Прешовский и Словацкий».

После смерти митрополита Пражского Дорофея на Десятом Поместном Соборе Православной Церкви Чешских земель и Словакии 14 апреля 2000 года был избран Поместным Собором Предстоятелем Церкви с титулом «архиепископ Прешовский, митрополит Чешских земель и Словакии».

4 июня 2000 года в кафедральном храме Святого Александра Невского в Прешове с участием представителей Православных Церквей и государственной власти, Президента Словацкой Республики, зарубежных гостей, духовенства и прихожан состоялась торжественная интронизация.

В сентябре 2003 года совершил визит в пределы Беларуси, в рамках которого посетил Минские духовные школы (пос. Жировичи). Там ему вручили диплом почётного члена МинДА.

На протяжении последних лет он страдал болезнью Паркинсона. Скончался в ночь с 29 на 30 января 2006 года на 79-м году жизни.

Сочинения 
Автор статей по вопросам догматики и истории православной церкви.

 Коцвар Н., свящ.,. Насаждение унии в Закарпатье и на Пряшевщине и борьба Православия с нею в XVII—XX вв. (Курсовое сочинение). МДА, 1959. Машинопись.

Награды 
 орден Русской Православной Церкви св. преп. Сергия Радонежского 2-й степени.
 орден Грузинской Православной Церкви св. Георгия 2-й степени.
 орден Элладской Православной Церкви св. Павла.
 степень доктора богословия honoris kausa Прешовского православного богословского факультета.

Примечания

Литература 
 Životopus nového episkopa prešovského Preosvieteného Nikolaja // Odkaz sv. Cyrila a Metoda. 1965. — Č. 4. — S. 82-84.
 10. snĕm a volba metropolity // Hlas pravoslaví. 2000. — Č. 5. — S. 116—120.
 Smutná zpráva o zesnutí // Hlas pravoslaví. 2006. — Č. 1-2. — S. 3.
 Gerka M. Slova na rozločenou z Jeho Blaženstvem vladykou metropolitou Nikolajem // Hlas pravoslaví. — Č. 3. — S. 3-6.
 Marek P., Lupčo M. Nástin dĕjin pravoslavné církve v 19. a 20. století: Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860—1992. — Brno, 2012. — S. 327—351, 366—368, 430.
 

Предстоятели Православной церкви Чешских земель и Словакии
Епископы Словакии